het verschijnsel dat één deel van een voorwerp meer gedraaid wordt dan een ander deel, zoals
onder invloed van een moment in de mechanica;
bij draaiing van een orgaan, zie torsie (geneeskunde)

Het woord torsie komt van het (laat-)Latijnse torsio (verwringing), dat weer komt van tortum of torsum (voltooid deelwoord van torquēre).

Zie ook 
 Torsie (differentiaalmeetkunde)
 Torsiebalans, een wetenschappelijk meetinstrument
 Torsieslinger
 Torsiespanning, ook wringspanning genoemd
 Torsiestijfheid
 Torsieveer